Джуэлл () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Джуэлл, Изабел (1907—1972) — американская актриса.
 Джуэлл, Салли (род. 1956) — британский и американский бизнесмен, 51-й министр внутренних дел США.

Топоним 
 Джуэлл () — административно-территориальный округ в штате Канзас, США

См. также 
 Джуэл (значения)